Lot en zijn dochters (Louvre), anoniem schilderij, voorheen toegeschreven aan Lucas van Leyden
Lot en zijn dochters (Lucas van Leyden), gravure van Lucas van Leyden uit 1530
Lot en zijn dochters (Altdorfer), schilderij van Albrecht Altdorfer uit 1537
Lot en zijn dochters (Goltzius), schilderij van Hendrick Goltzius uit 1616
Lot en zijn dochters (Wtewael), schilderij van Joachim Wtewael uit 1630
Lot en zijn dochters (Jan Steen), schilderij van Jan Steen uit circa 1666